Саксагань — село у Кам'янському районі, Саксаганська сільська громада, Дніпропетровська область (в минулому — П'ятихатський район)
 Саксагань — село у Кам'янському районі, Верхівцівська міська громада, Дніпропетровська область (в минулому — Верхньодніпровський район)